Brasil Radio - estação de rádio americana da região metropolitana Orlando, Florida, operada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação sob um acordo de mercado local
 Rádio Brasil - álbum do cantor Netinho
 Rádio Brasil 2000 - antiga estação de rádio da cidade de São Paulo, capital do estado homônimo
 Rádio Brasil Atual - estação de rádio brasileira da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo
 Rádio Brasil Central - estação de rádio brasileira da cidade de Goiânia, capital de Goiás
 Super Rádio Brasil - estação de rádio da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo

Ver também 
 

Brasil